Стобенський — українське прізвище.

 Стобенський Іван — жовківський сницар XVIII століття.
 Стобенський Ігнатій — сницар жовківської школи першої половини 18 століття. Батько Івана Стобенського.
 Стобенський Степан — скульптор, брат Гната Стобенського.

Українські прізвища